Newtonville ist der Name mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Newtonville (Alabama)
 Newtonville (Indiana)
 Newtonville (Massachusetts)
 Newtonville (New Jersey)
 Newtonville (New York)
 Newtonville (South Carolina)

in Kanada:
 Newtonville (Ontario)